Айкен () — коммуна в Швейцарии
 вариант русской транскрипции английской фамилии Эйкен ()